Daniel Erlich (né le  à Thornhill, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel israélo-canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur d'origine israélienne, il est né en Ontario au Canada. Il joue son hockey junior au Canada dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Jusqu'à présent, il a représenté à trois reprises Israël lors de compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 ||Canadiens Jr. de Toronto ||OPJHL ||21 ||5 ||15 ||20 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Knights de London ||LHO ||27 ||6 ||6 ||12 ||14 ||3 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2008-2009 ||Knights de London ||LHO ||67 ||18 ||35 ||53 ||39 ||14 ||2 ||11 ||13 ||4
|-
|2009-2010 ||Knights de London ||LHO ||68 ||16 ||43 ||59 ||37 ||12 ||9 ||12 ||21 ||15
|-
|2010-2011 ||Knights de London ||LHO ||32 ||10 ||22 ||32 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Storm de Guelph ||LHO || 29|| 10|| 22|| 32|| 12|| 6|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2011|| EC Red Bull Salzbourg || Trophée européen || 8 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 16 || 1 || 6 || 7 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Colts de Barrie || LHO || 37 || 8 || 23 || 31 || 22 || 13 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2012-2013 || Mustangs de Western Ontario || SIC || 27 || 4 || 26 || 30 || 30 || 5 || 3 || 9 || 12 || 0
|-
| 2013-2014 || Mustangs de Western Ontario || SIC || 28 || 10 || 40 || 50 || 18 || 6 || 0 || 5 || 5 || 0
|-
| 2014-2015 || Mariestad BoIS || Division 1 || 11 || 2 || 8 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Östersunds IK || Division 1 || 20 || 12 || 15 || 27 || 35 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2015-2016 || Östersunds IK || Division 1 || 36 || 9 || 30 || 39 || 10 || 6 || 0 || 8 || 8 || 10
|-
| 2016-2017 || Pionniers de Chamonix-Morzine || Ligue Magnus || 19 || 2 || 12 || 14 || 6 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde U18 div. 3 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2006 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde U18 div. 3 || 5 || 12 || 14 || 26 || 32 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2007 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde U18 div. 2 || 5 || 4 || 5 || 9 || 32 ||align="left"||-
|2013 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde div. 2B || 5 || 7 || 16 || 23 || 14 ||align="left"| Médaille d'or|-
|2014 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde div. 2A || 5 || 2 || 8 || 10 || 22 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international israélien de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Chamonix hockey élite